Search — многозначный термин.

Значения 
 «Search» () — американский научно-фантастический телесериал, транслировавшийся на канале NBC с сентября 1972 года по август 1973 и состоявший из 23 эпизодов и одной пилотной серии.
 Search — малайзийская рок-группа, основанная в 1981 году.
 Search — система ведения архива технической документации предприятия и управления данными об изделиях, разработанная и поддерживаемая белорусской компанией Intermech (Интермех).

Акронимы 
 SEARCH («Study of Environmental Arctic Change») — американская междисциплинарная программа исследований климатических изменений в Арктике.
 SEARCH («Society For Education, Action and Research In Community Health») — некоммерческая организация, основанная в 1981 году, проводящая исследования в сферах образования и здравоохранения города Гадчироли и его окрестностях.

The Search 
 The Search: 1985–1989 — альбом американской рок-группы Bold.
 The Search — альбом испанской прогрессив-метал-группы Bartok.
 The Search — альбом чилийской трэш-метал-группы Kingdom of Hate.
 The Search — альбом чилийской трэш-метал-группы Necrosis.
 The Search — альбом альт-кантри группы Son Volt.
 The Search — дебютный альбом американской рок-группы Tsavo.
 The Search — альбом американской реппера NF, вышедший в 2019 году.

См. также 
 
 Search and Destroy
 Search and Destroy (сингл)
 Search and Rescue
 Search Engine
 In Search of Space